A TSF Ditzingen labdarúgócsapat Ditzingenben, Baden-Württembergben, Németországban.

Német labdarúgócsapatok
1893-ban alapított labdarúgócsapatok